Клишківська волость — історична адміністративно-територіальна одиниця у Східній Європі у XIX — першій чверті XX століття:
 Клишківська волость — Хотинського повіту Бессарабської губернії;
 Клишківська волость — Кролевецького повіту Чернігівської губернії.